Чеза́ре Ро́сси:
 Росси, Чезаре (1829—1898) — итальянский актёр.
 Росси, Чезаре (1842—1909) — итальянский композитор.
 Росси, Чезаре (1858—1930) — итальянский композитор.
 Росси, Чезаре (1887—1967) — итальянский фашист.
 Росси, Чезаре (1904—1952) — итальянский гребец, участник Олимпийских игр 1928 года.